Серге́й Ива́нович Козлов (род. 7 ноября 1963, Краснодон, Луганская область, СССР) — военный и государственный деятель Луганской Народной Республики (ЛНР), начальник Штаба Народной милиции ЛНР, генерал-майор. Председатель Правительства ЛНР с 26 декабря 2015 года.

Биография 
Родился 7 ноября 1963 года в городе Краснодоне.

В 1981 году закончил в родном городе среднюю школу им. С. Тюленина. В 1981 году поступил в Ворошиловградское высшее военное авиационное училище штурманов имени пролетариата Донбасса.

С 1985 по 1994 год служил в Вооруженных силах СССР и Украины, закончил службу в должности офицера по боевому управлению — инструктора.

С 1994 по 2005 год проходил службу в МЧС, закончил службу в должности начальника районного отдела Краснодонского района в звании полковника.

С 2006 по 2009 год был на пенсии. С 2009 по 2012 год работал в Луганском энергетическом объединении ведущим инженером службы.

22 мая 2014 года после объявления добровольной мобилизации в ЛНР зачислен в батальон «Заря».
27 мая 2014 года назначен начальником штаба батальона «Заря». С конца июня 2014 года занимает должность начальника штаба Народной милиции ЛНР.

С октября 2014 года начальник штаба, первый заместитель командующего Народной милиции ЛНР. Получил звание генерал-майора ЛНР.

С 26 декабря 2015 года — председатель Совета Министров ЛНР (сменил на этом посту Геннадия Цыпкалова).

После убийства 31 августа 2018 года Главы ДНР Александра Захарченко, некоторые СМИ сообщали, что Козлов в соцсети призвал всех «сохранять спокойствие и не поддаваться панике» и покинул территорию ЛНР в неизвестном направлении. Пресслужба Совета министров ЛНР опровергала это сообщение и отрицала наличие у Козлова аккаунта в соцсетях.

Награды 
 Орден Дружбы (2016 год, ДНР)
 Часы от главы ДНР (2018 год, ДНР)

Примечания

Ссылки 
 Биография нового председателя Совета Министров ЛНР
 Козлов Сергей Иванович — Председатель Совета Министров ЛНР

Выпускники вузов Луганска
Председатели Совета Министров Луганской Народной Республики
Участники протестов на Юго-Восточной Украине (2014)
Персоналии:Луганская Народная Республика
Участники вооружённого конфликта на востоке Украины
Государственные деятели Луганской Народной Республики
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании